Balerante kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Balerante, Jawa Tengah, by, 
 Balerante, Jawa Barat, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar